Sibleyville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sibleyville (Kansas)
 Sibleyville (New York)
 Sibleyville (Pennsylvania)
 Sibleys Corner (Massachusetts)